Аргентина се први пут појавила на Олимпијским играма 1900. године и слала је своје спортисте на већину касније одржаних Летњих олимијских игара.

На Зимским олимпијским играма Аргентина је први пут учествовала 1928. и са прекидима до 1960, а после тога учествовала је на свим одржаним играма. На Зимским олимијским играма Аргентина никада није освојила ниједну олимпијску медаљу. Аргентински представници су закључно са Олимпијским играма одржаним 2014. године у Сочију освојили укупно 66 медаља, све на Летњим олимпијским играма и од тога 17 златних.

Национални олимпијски комитет Аргентине (-{Comité Olímpico Argentino}-) основан је 1923, а признат је од стране МОКа исте године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Аргентине по спортовима на ЛОИ 
Закључно са ЛОИ 2016.

 Постоји разлика збира колона за мушкарце и укупно јер се број у уводу текста на званичном сајту зазликује од збира учесника у табелама на сајту и у тексту које се слажу. У загради се налазе бројеви из увода на сајту
 Разлика у горње две табеле од 501 учесника (406 мушкараца и 95 жена) настала је у доњој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Аргентине по спортовима на ЗОИ 

После ЗОИ 2014.

 Разлика у горње две табеле од 38 учесника (27 мушкараца и 11 жена) настала је у доњој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Укупно медаље на ОИ 
После ЗОИ 2014.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Jorge Somlay, 13 година и 258 дана Рим 1960. веслање
 Најстарији учесник: Оскар Ромпани, 60 година и 67 дана Токио 1984. веслање
 Највише учешча: 5 Карлос Еспинола (1992 — 2008) једрење
 Највише медаља:4 Карлос Еспинола ( 2 ср, 2 бр) и Лусијана Ајмар (2 ср, 2 бр)
 Прва медаља: Луис Брунето (1924)
 Прво злато: Поло екипа (1924)
 Најбољи пласман на ЛОИ: 11 (1932)
 Најбољи пласман на ЗОИ:

Спољашње везе 
 
 
 Златне олимијске медаље Аргентине -{Xinhua, July 9, 2008}- 
 Слике са олимпијаде
 Аргентина на ОИ на сајту sports-reference.com

Аргентина на олимпијским играма